Rewe peut se référer à :

Toponyme 
 , village du Devon ;
 rue du Rêwe, rue dans le centre historique de Liège.

Entreprises 
 , chaîne de supermarchés allemands ;
 Rewe Group, groupe coopératif allemand propriétaire de plusieurs entreprises comme REWE ou BILLA

Religion 
 , prononcé Rewe, type d'autel utilisé par les Mapuches.

Autres 
 Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, poursuite judiciaire en Cour de justice de l'Union européenne.

Voir aussi